Chenhall bezeichnet:

 John Chenhall (1927–2011), englischer Fußballspieler
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers St. Andrews Cycle and Electrical Company